Gregorio Crescenzi (kardynał S. Vitale)
 Gregorio Crescenzi (kardynał S. Teodoro)